Маньки — название населённых пунктов на Украине:

 Маньки — село в Лебединском районе Сумской области.
 Маньки — село в Репкинском районе Черниговской области.

См. также 
 Манькино